Ohakunea är ett släkte av tvåvingar. Ohakunea ingår i familjen slemrörsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemrörsmyggor
Ohakunea